Jurij Jakowlew (aktor)
 Jurij Jakowlew (scenarzysta)